Stabkarte bezeichnet:
Stabkarte, ein auf den Marshallinseln verwendetes nautisches Instrument
ein im Metallbau verwendeter Plan eines Konstruktionselementes
eine Karte im Tarot